Lirceolus är ett släkte av kräftdjur. Lirceolus ingår i familjen sötvattensgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sötvattensgråsuggor
Lirceolus